Петра Квитова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Надежда Петрова — не защищала свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Виктория Азаренко (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Сара Эррани (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Анжелика Кербер (Финал)
  Елена Янкович (Третий раунд)
  Петра Квитова (Титул)
  Роберта Винчи ''(Второй раунд)

<li>  Слоан Стивенс (Второй раунд)
<li>  Карла Суарес Наварро (Первый раунд)
<li>  Ана Иванович (Третий раунд)
<li>  Саманта Стосур (Третий раунд)
<li>  Симона Халеп (Третий раунд)
<li>  Кирстен Флипкенс (Второй раунд)
<li>  Сорана Кырстя (Третий раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Toray Pan Pacific Open 2013